Route 95 steht für folgende Verkehrswege:
 Route nationale 95 in Frankreich

in den Vereinigten Staaten:
 Arizona State Route 95
 Colorado State Route 95, siehe Colorado State Highway 95
 Utah State Route 95